Trebius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Trebius Iunianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Trebius Maximus, römischer Suffektkonsul 122
 Gaius Trebius Sergianus, römischer Konsul 132
 Lucius Trebius Germanus, römischer Politiker
 Trebius Verus, römischer Offizier (Kaiserzeit)